Occhio steht für:
 Occhio (Reggio Calabria), Ortsteil von Reggio Calabria, Metropolitanstadt Reggio Calabria, Region Kalabrien, Italien
 Occhio Piccolo, Siedlung in Fasano, Provinz Brindisi, Region Apulien, Italien
 Monte Occhio, Berg (692 m) in Colle San Magno, Provinz Frosinone, Region Latium, Italien

 L'Occhio, ehemalige italienische Zeitschrift vom Herausgeber Maurizio Costanzo

Siehe auch: